TxD steht für:

 eine Leitung für ausgehende (von DTE gesendete) Daten (negative Logik) beim RS-232, eine serielle Schnittstelle bei Computern

TXD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Taxis

Abkürzung